De Beilerstraat is een straatnaam in Drenthe. Ze wordt gebruikt in twee dorpen: 
Beilerstraat (Assen)
Beilerstraat (Pesse)